Тихорє́цький прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Тихорєцьк.

 Тихорєцький провулок — провулок у місті Дніпро.
 Тихорєцький провулок — провулок у місті Донецьк.
 Тихорєцький провулок — провулок у місті Суми.

 Тихорєцький провулок — колишня назва провулку Семена Палія в місті Київ.

Провулки